Білошапка Борис Іванович (* 1962) — радянський та український футболіст, тренер та адміністратор, виступав на позиції воротаря.
 Білошапка Михайло Іванович (1924 — ?) — бандурист, самодіяльний композитор.